Karstädt steht für:

Geographie:
 Karstädt (Mecklenburg), eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 
 Karstädt (Prignitz), eine Gemeinde im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Personen:
 Georg Karstädt (1903–1990), deutscher Musikwissenschaftler und Musikbibliothekar
 Otto Karstädt (1876–1947), deutscher Lehrer und Schultheoretiker

Siehe auch:
 Kahrstedt (Begriffsklärung)
 Karstedt